Обозначение M1917 может иметь отношение к различным системам вооружения:

 M1917 — американский легкий танк Первой мировой войны
 M1917 - стальной шлем армии США образца 1917 года (лицензионное производство английского шлема Brodie helmet Mk.I образца 1915 года)
 M1917 Enfield — американо-британская магазинная винтовка 
 Браунинг M1917 — американский станковый пулемет 
 Кольт M1917 — американский револьвер под патрон .45 ACP
 155-мм пушка M1917 см.M12 (САУ) — американская самоходная гаубица